Министерство обороны Израиля (, буквально — «министерство безопасности»)  — правительственное ведомство Израиля, ответственное за защиту Государства Израиль от внутренних и внешних военных угроз. 

С 29 декабря 2022 года пост министра обороны занимает Йоав Галант.

Описание 

Министерство создано в 1948 году, одновременно с созданием Государства Израиль.

Министерство возглавляет министр обороны, офис которого расположен в районе Ха-Кирья, Тель-Авив.

Министерство обороны контролирует большинство израильских сил безопасности, в том числе Армию обороны Израиля, военную промышленность Израиля и авиационную промышленность Израиля.

Должность министра обороны (, буквально — «министр безопасности») считается второй по значимости в Кабинете министров. Министр обороны также является постоянным членом Совета Безопасности Кабинета министров.

Из-за большой значимости должности министра обороны Израиля её нередко занимал по совместительству премьер-министр. Семь из шестнадцати министров обороны были также премьер-министрами, а шестеро из них (Моше Даян, Ицхак Рабин, Эхуд Барак, Моше Яалон, Шауль Мофаз и Бени Ганц) также были в прошлом начальниками генерального штаба Армии обороны Израиля.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Министерства обороны Израиля
 Israel Defense Forces

См. также 
 Министры обороны Израиля

Министерства Израиля